Вака може да се отнася за:

 Вака – българско име
 Вака – кратер на Венера
 Вака — японски средновековен поетичен жанр